Henk Lankhorst, een Nederlandse politicus van de Christen-Democratische Unie (CDU) en later de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) 
Peter Lankhorst, een Nederlands politicus van GroenLinks

Lankhorst (plaats), een buurtschap in Overijssel
Boxbergen-Lankhorst een landgoed in Salland
Knooppunt Lankhorst, een verkeersknooppunt
Royal Lankhorst Euronete Group, een plasticrecyclingbedrijf in Sneek